Olaszország
San Mauro la Bruca, község Olaszországban, Campania régióban, Salerno megyében 
San Mauro Castelverde, település Olaszországban, Szicília régióban, Palermo megyében
San Mauro Cilento, község Olaszországban, Campania régióban, Salerno megyében
San Mauro Forte, község Olaszországban, Basilicata régióban, Matera megyében
San Mauro Marchesato, község Olaszországban, Calabria régióban, Crotone megyében
San Mauro Pascoli, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Forlì-Cesena megyében
San Mauro di Saline, település Olaszországban, Veneto régióban, Verona megyében
San Mauro Torinese, település Olaszországban, Lombardia régióban, Torino megyében